Louisette (band), een Belgische rockgroep
 Louisette (zangeres), een Nederlandse zangeres